Nikelsdorf steht für

 Nikelsdorf (Gemeinde Paternion), Ortschaft von Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Mikuszowice, Stadtteil von Bielsko-Biała, Woiwodschaft Schlesien, Polen, deutsch Nikelsdorf

Siehe auch:
 Nickelsdorf (Begriffsklärung)
 Nikolsdorf (Begriffsklärung)